Il singolare del torneo di tennis New Orleans Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Cecil Mamiit che ha battuto in finale Amer Delić 6-3, 7-61.

Teste di serie 

 Amer Delić (finale)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Michael Russell (primo turno)
 Benedikt Dorsch (semifinali)

 Wayne Odesnik (primo turno)
 Chris Guccione (secondo turno)
 Jesse Witten (quarti di finale)
 Zack Fleishman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Orleans Challenger 2006